Alan Freed, anche conosciuto come Moondog (1921-1965) – disc jockey e conduttore radiofonico statunitense
Arthur Freed (1894-1973) – produttore cinematografico, cantante e paroliere statunitense
Bert Freed (1919-1994) – attore statunitense
Leonard Freed (1929-2006) – fotoreporter e documentarista statunitense
Richard Freed (1928-2022) – critico musicale e giornalista statunitense